

Toponyme 

 Colburn est une ville du Royaume-Uni.

Patronyme 

 Lawrence Colburn (1949-2016) est un militaire américain.
 Richard F. Colburn (né en 1950) est un homme politique américain.

Astronomie 

 (32214) Colburn est un astéroïde.